Марк О́вермарс
 Овермарс, Марк (род. 1973) — нидерландский футболист
 Овермарс, Марк (род. 1958) — нидерландский учёный-компьютерщик